Chemilly (Allier)
 Chemilly (Haute-Saône)
 Chemilly-sur-Serein (Yonne)
 Chemilly-sur-Yonne (Yonne)
 zie ook Chemillé